Максимильяно Бриан Ролон (; ) — аргентинский футболист. Выступал за молодёжную сборную Аргентины.

Биография 
Его отец был профессиональным футболистом. Начав карьеру в луханском «Атлетико», Макси в 2007 году успешно прошёл просмотр в местном филиале «Барселоны». Там он выступал до 2010 года, а затем переехал в Испанию и начал выступления за юношеские команды каталонцев. В сезоне 2013/14 он был частью команды, выигравшей юношескую Лигу чемпионов. В 2014 году Макси был переведён в «Барселону B», где нерегулярно выходил на поле. В 2016 году перешёл в «Сантос», но закрепиться в команде ему не удалось.

В составе молодёжной сборной Аргентины Макси принимал участие на молодёжном чемпионате Южной Америки 2015, провёл там три матча и забил один гол. Аргентинцы выиграли этот турнир.

Брат-близнец Макси, Леонардо, — тоже футболист. Братья вместе выступали на молодёжном чемпионате Южной Америки 2015. Также есть девушка Асун. 20 марта 2016 года у пары родился сын Тьяго.

Погиб 14 мая 2022 года в результате автокатастрофы. Он вместе с братом Ариэлем врезался в дерево, оба погибли.

Достижения 
 Победитель Юношеской лиги УЕФА: 2013/14
 Чемпион Южной Америки (до 20): 2015

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Луго»
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Кокимбо Унидо»
Игроки ФК «Фуэрса Амарилья»
Погибшие в автомобильных катастрофах